Osoby:
 Charles Dickens (1812-1870) – angielski pisarz
 Bill Dickens (ur. 1958) – amerykański basista
 Kim Dickens (ur. 1965) – amerykańska aktorka i modelka
 Little Jimmy Dickens (1920-2015) – amerykański muzyk country i piosenkarz
 Melchior Guy-Dickens (1695-1775) − brytyjski dyplomata i żołnierz
 Stanley Dickens (ur. 1952) – szwedzki kierowca wyścigowy

Miejscowości w USA:
 Dickens – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Dickens – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dickens
Gminy w USA:
 Dickens (ang. Dickens Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dickens (ang. Dickens County) – w stanie Teksas